Matxino (assentament rural de Kliàpovo), poble del territori de Perm, a Rússia
 Matxino (assentament rural de Beriózovka), poble del territori de Perm, a Rússia
 Matxino (Krasnoiarsk), localitat del territori de Krasnoiarsk, a Rússia